Менса — архітектурний елемент католицького храму, верхня плита вівтаря
 «Менса» — організація, що об'єднує людей, які мають коефіцієнт інтелекту з верхніх двох процентів популяції.
 Менса () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез

Див. також 
 Столова Гора () — сузір'я південної півкулі зоряного неба